Magyarország
 Szent György-kápolna, Veszprém
 Szent György-kápolna, elpusztult középkori épület Miskolcon

Egyesült Királyság
 Szent György-kápolna, Windsor